James Hanley ist der Name folgender Personen:

* James Hanley (1897–1985), britischer Schriftsteller
 James Hanley (Hurler) (1877–1915), irischer Hurler
 James Hanley (Maler) (* 1965), irischer Maler
 James F. Hanley (1892–1942), US-amerikanischer Songwriter
 James M. Hanley (1920–2003), US-amerikanischer Politiker